Montepulciano est une ville de Toscane (Italie).
 Le Vino Nobile di Montepulciano est une DOCG italienne.
 Le montepulciano est un cépage italien, à partir duquel sont notamment produits le Montepulciano d'Abruzzo et le Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane.